Friemann steht für:

 Friemann & Wolf (Friwo), deutsche Maschinen- und Grubenlampenfabrik

Friemann ist der  Familienname folgender Personen:

 Egon Friemann (1906–1967), deutscher Verwaltungsjurist, Regierungspräsident in Osnabrück
 Maika Friemann-Jennert (* 1964), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:

 Freeman
 Friman
 Frimann
 Fryman
 Frymann